C3PO steht für:
 Name einer humanoiden Figur aus dem Film Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars#C-3PO
 die Abkürzung für Commercial Crew und Cargo-Program-Office der NASA, siehe Commercial Crew and Cargo Program (C3P)

C3PO